Твин Оукс има више значења:
 Твин Оукс (Оклахома)
 Твин Оукс (Мисури)